Eurycletodes är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1909. Eurycletodes ingår i familjen Argestidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Eurycletodes